Trinotoperla är ett släkte av bäcksländor. Trinotoperla ingår i familjen Gripopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Trinotoperla